

Sigle 
 Einstein-Podolsky-Rosen – paradosso della meccanica quantistica
Electron paramagnetic resonance ("risonanza paramagnetica elettronica") – metodo di analisi spettroscopica
 Enti pubblici di ricerca
 Esercito Popolare Rivoluzionario – movimento rivoluzionario messicano, che appoggia azioni di guerriglia
Ethylene propylene rubber – copolimero di polietilene e polipropilene utilizzato nell'isolamento elettrico
European Pressurized Reactor – reattore nucleare europeo ad acqua pressurizzata
Extended producer responsibility – responsabilità allargata del produttore, sistema di gestione ambientale che allarga ai produttori l'onere di sostenere economicamente sistemi per il trattamento e recupero dei rifiuti, con obiettivi di riciclaggio e riutilizzo dei materiali

Codici 
 EPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Esperance (Australia)